Nos fiançailles France/Portugal é o primeiro álbum de estúdio em francês do cantor português Tony Carreira. Foi lançado em 2014 pela editora Sony Music.

Contém 13 faixas das quais se destaca "A cantar" que jà cantou com o italiano Toto Cutugno.

Faixas
 "Sous le vent (Sempre Comigo Onde Eu For)" - 3:26
 "En chantant (A Cantar)" - 04:05
 "Qui saura (Quem Será)" - 03:40
 "Les eaux de Mars (Águas de Março)" - 02:59
 "Michèle" - 03:18
 "La neige au Sahara (Faço Chover no Deserto)" - 03:44
 "Tant qu'il y aura des femmes (Enquanto Houver Mulheres)" - 03:59
 "Une île (Perdida)" - 03:03
 "L'oiseau et l'enfant (Uma Criança)" - 03:09
 "J'ai oublié de vivre (Esqueci-Me de Viver)" - 04:13
 "Madame" - 02:46
 "Voyageur solitaire" - 02:56
 "Je chante les yeux fermés" - 03:34 	

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 2014
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa